Miejscowości w USA:
 Edmonson – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hale
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Edmonson (ang. Edmonson County) – w stanie Kentucky